Карл Альбрехт:
 
 Альбрехт, Карл (Константин) Карлович (1836—1893) — немецкий дирижёр, виолончелист и композитор, работавший в России, директор Московской консерватории.
 Альбрехт, Карл Константинович (1863—после 1918) — русский архитектор.
 Альбрехт, Карл Францевич (1807—1863) — музыкант, композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
  (1920—2014) — самый богатый немецкий бизнесмен, миллиардер.